Grippe russe de 1889-1890, appelée « grippe russe » ou « grippe asiatique ».
 Grippe russe de 1977, survenue en Union soviétique.